Вишњова може бити:

 Вишњова (Јиндрихув Храдец), насељено мјесто у округу Јиндрихув Храдец, Јужночешки крај, Чешка Република
 Вишњова (Либерец), насељено мјесто у округу Либерец, Либеречки крај, Чешка Република
 Вишњова (Прибрам), насељено мјесто у округу Прибрам, Средњочешки крај, Чешка Република